Infinity (englisch „Unendlichkeit“) steht für:

 Infinity (Devin-Townsend-Album), ein Musikalbum von Devin Townsend (1998)
 Infinity (Khan-Jamal-Album), Jazzalbum von Khan Jamal (1984)
 Infinity (Kirchberg), Gebäudekomplex in Luxemburg-Kirchberg
 Infinity (Lautsprechermarke), US-amerikanischer Lautsprecherhersteller
 Infinity (Lied), ein Lied von Guru Josh
 Infinity (Tabletop), ein Tabletop-Spiel

 Infinitypool, eine besondere Bauform eines Schwimmbeckens
Infinity Records, US-amerikanisches Plattenlabel, siehe C. G. Recording Corporation
 Infinity Verlag, deutschsprachiger Comicverlag
 Infinity-Klasse, eine Klasse von Expeditionsschiffen
 ehemaliger Name des Kreuzfahrtschiffes Celebrity Infinity

Siehe auch:
 Infinite (Begriffsklärung)
 Infiniti, japanische Automarke